Tolnai ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Tolnai (* 1989), deutscher Musicaldarsteller, Sänger und Geschäftsführer
 Tibor Tolnai (* 1964), ungarischer Schach-Großmeister und Pokerspieler